HAAC peut désigner :
 La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, au Bénin, au Togo, l'organisme de régulation des médias.

Sigle de 4 caractères